Helen Morgan – cantante statunitense, stella di Broadway degli anni 20.
Helen Morgan – modella gallese, eletta Miss Mondo 1974.